Mica Romă se poate referi la:

 Romula, oraș roman în Dacia (secolele II-III), identificat pe teritoriul satului Reșca (comuna Dobrosloveni, județul Olt),
 Blaj, numele dat de Mihai Eminescu acestui oraș